Liste der Mitglieder des 17. niedersächsischen Landtages mit Fraktionszugehörigkeit. Die konstituierende Sitzung fand am 19. Februar 2013 statt. Für die Landesregierung dieser Legislaturperiode siehe Kabinett Weil I. Die Legislaturperiode endete mit der Konstituierung des 18. Landtags am 14. November 2017.


Zusammensetzung

Präsidium 

 Präsident des Niedersächsischen Landtags
 Bernd Busemann (CDU)
 Vizepräsidenten
 Karl-Heinz Klare (CDU)
 Gabriele Andretta (SPD)
 Klaus-Peter Bachmann (SPD)

Fraktionen 

Nach der Landtagswahl am 20. Januar 2013 setzt sich der Landtag wie folgt zusammen:

Durch den Fraktionswechsel der grünen Abgeordneten Elke Twesten zur CDU verlor die rot-grüne Regierung im August 2017 ihre Mehrheit von einem Sitz.

Fraktionsvorsitzende

Abgeordnete

Ausgeschiedene Abgeordnete

Weblinks 
 Abgeordnetenseite des niedersächsischen Landtages

Einzelnachweise 

Mitglieder, 17. Wahlperiode
 17